De 74e editie van Parijs-Nice werd verreden van zondag 6 maart tot en met zondag 13 maart 2016.

Deze editie ging van start met een proloog van 6,1 kilometer in Conflans-Sainte-Honorine. Dit is een gemeente ten noordwesten van Parijs. Op maandag 7 maart ging de eerste etappe van start in Condé-sur-Vesgre. Parijs-Nice eindigde met een rit van 141 km rond Nice.

Deelnemende ploegen 
Er mogen 22 ploegen deelnemen van organisator ASO, De 18 ploegen uit de UCI World Tour en vier via wildcards uit de Pro Continental Tour namelijk: Cofidis, Delko Marseille Provence KTM, Direct Énergie en Fortuneo-Vital Concept.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

Proloog

1e etappe

2e etappe

3e etappe
Deze etappe werd afgebroken in verband met extreme weersomstandigheden. Door hevige sneeuwval zag de wedstrijdleiding zich genoodzaakt de wedstrijd te staken, waarna de renners met auto's naar de finish in Mont Brouilly werden vervoerd. De punten die werden behaald in de beklimmingen en de tussensprint werden wel meegeteld.

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Klassementen

Algemeen Klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Ploegenklassement

Klassementsleiders na elke etappe

Externe link
 Officiële website

2016
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2016
UCI World Tour 2016